А́мос А́ртур Хе́ллер (, 1867, США — 1944, там же) — американский ботаник, известный коллекционер ботанических образцов начала XX века, собиратель коллекций и гербариев.

С 1904 по 1908 год жил в городке Лос-Гатос, расположенном в Калифорнии, южнее Сан-Франциско, собирал растения по всей центральной Калифорнии. Помимо калифорнийских растений, у него была значительная коллекция растений из Пуэрто-Рико. В 1913 году Хеллер переехал в Чико (Калифорния), где преподавал в местной средней школе и продолжал собирать растения.

Его первый гербарий, включающий более 10 000 листов, хранится в Бруклинском ботаническом саду. Второй гербарий и библиотека Хеллера находятся в Университете Вашингтона в Сиэтле. 

Хеллером было описано множество новых видов растений.

Печатные работы 
 «Observations on the ferns and flowering plants of the Hawaiian Islands», Minnesota Botanical Studies. 1897.
 «Catalogue of North American plants North of Mexico, exclusive of the lower Cryptogams», 1898.

Примечания 

Ботаники по алфавиту
Ботаники США
Коллекционеры США